A Primeira Divisão de 1962-63 foi a 29.ª edição do Campeonato Português de Futebol.

Nesta edição o número de equipas participantes foi 14, sendo o Benfica o vencedor do campeonato. Foi o décimo segundo título do clube.

Os 14 clubes participantes

Classificação

Calendário

Melhores Marcadores
José Torres jogador do Sport Lisboa e Benfica, foi o melhor marcador da época, tendo marcado 26 golos.

Promoções e despromoções 1963/1964

Despromovidos à Segunda Divisão 1963/1964
 Atlético
 Feirense
Promovidos à Primeira Divisão 1963/1964
 Varzim
 Seixal

Campeão

Ligações externas 
 
 

Futebol de 1962 em Portugal
Futebol de 1963 em Portugal